The Good Doctor (1939), een film uit 1939
The Good Doctor (2011), een film uit 2011
The Good Doctor (televisieserie), Amerikaanse televisieserie uit 2017